Stazione di Palestrina (FS) – stazione ferroviaria posta sulla ferrovia Roma-Cassino-Napoli, dismessa negli anni '90.
 Stazione di Palestrina (SFV) – stazione ferroviaria posta sulla ferrovia Roma-Fiuggi-Alatri-Frosinone.